In 1954 werd het 49ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de toen nog Braziliaanse hoofdstad Rio de Janeiro. De competitie werd gespeeld van 21 augustus 1954 tot 27 februari 1955. Flamengo werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Cario